El término Imperio de Haití puede referirse a los siguientes periodos en la historia de Haití:

 Primer Imperio de Haití, que va entre 1804 y 1806;
 Segundo Imperio de Haití, que va entre 1849 y 1859.